Champions League 2019/20 steht für:
 Basketball Champions League 2019/20, europäischer Basketballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2019/20, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions Hockey League 2019/20, europäischer Eishockeywettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2019/20, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2019/20, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2019/20, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2019/20, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2019/20, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2019/20, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2019/20, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Youth League 2019/20, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Junioren
 Volleyball Champions League 2019/20 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2019/20 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2019
 Champions League 2020
 Champions League